

Топонім 

 Кошиці — гміна в Прошовицькому повіті Малопольського воєводства
 Кошиці — село в гміні Кошицях Прошовицького повіту Малопольського воєводства;
 Кошиці — село в гміні Войцеховиці Опатовського повіту Свентокшиського воєводства;
 Кошиці — частина міста Піла в Пільському повіті Великопольського воєводства;
 Кошиці — осада в гміні Стшельці-Опольські Стшелецького повіту Опольського воєводства.

 Кошиці — місто в Словаччині;
 Кошиці — залізнична станція в Кошицях;
 «Кошиці» — аеропорт у Кошицях.

Інше 
 «Кошиці» — футбольний клуб;
 «Кошиці» — хокейний клуб.

Див. також 
 Кошиці I — округ Кошиць;
 Кошиці II — округ Кошиць;
 Кошиці III — округ Кошиць;
 Кошиці IV — округ Кошиць.